La denominación Condado de Wells puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Wells, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Wells, condado de Indiana.